Майстер і Маргарита (телесеріал, 1989) — польський телесеріал 1989 року виробництва.
 Майстер і Маргарита (телесеріал, 2005) — російський телесеріал 2005 року виробництва.